Joseph Dollard Hervé St-Laurent, född 12 maj 1929 i Verdun, Québec, död 6 april 2015 i Beloeil, Québec, var en kanadensisk professionell ishockeyspelare som tillbringade tolv säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Montreal Canadiens och Chicago Black Hawks. Han producerade 162 poäng (29 mål och 133 assists) samt drog på sig 496 utvisningsminuter på 652 grundspelsmatcher. Han spelade också på lägre nivåer för As de Québec i American Hockey League (AHL), Royaux de Montréal i Ligue de hockey senior du Québec (LHSQ) och Canadien junior de Montréal i LHJAQ.

Han är en femfaldig Stanley Cup-vinnare, där han vann fyra med Canadiens för säsongerna 1952-1953, 1955-1956, 1956-1957 och 1957-1958 och en med Black Hawks för säsongen 1960-1961.

Den 6 april 2015 avled St-Laurent, det är dock inte känt vad som föranledde hans död.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Dollard St. Laurent – Stats – NHL.com
Dollard St. Laurent NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Dollard St. Laurent hockey statistics and profile at hockeydb.com

Avlidna 2015
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Montreal Canadiens
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Födda 1929
Män
Stanley Cup-mästare 1961
Stanley Cup-mästare 1958
Stanley Cup-mästare 1957
Stanley Cup-mästare 1956
Stanley Cup-mästare 1953